Maks Samec je lahko:
 Maks Samec starejši, kamniški župan in naravoslovec, oče kemika Maksa Samca
 Maks Samec kemik, biokemik in meteorolog, sin Maksa Samca starejšega